Архиепархия Камбре (, ) — архиепархия в составе архиепархии-митрополии Лилля Римско-католической церкви во Франции. В настоящее время епархией управляет архиепископ .

Клир епархии включает 231 священников (218 епархиальных и 13 монашествующих священников), 31 диакона, 14 монахов, 344 монахини.

Адрес епархии: 30 rue de Noyon, B.P. 149, 59403 Cambrai CEDEX, France.

В соборе Нотр Дам де Грас де Камбре хранится главная святыня епархии — византийская икона Богоматери Камбрейской.

Территория 
В юрисдикцию епархии входит 344 приходов в департаменте Нор во Франции.

Кафедра архиепископа находится в городе Камбре в церкви Нотр Дам де Грас.

История 
Кафедра Камбре была основана в ранний период истории Церкви. Первым известным по имени епископом, занимавшим кафедру в первой половине VI века, был святой Гастон (Ведаст). В начале своей истории епархия Камбре являлась епископством-суффраганством митрополии Реймса.

При епископе святом Жери (Гагерик) на рубеже VI—VII веков кафедра Камбре была объединена с кафедрой Арраса. Это объединение продлилось до 1093 года.

В 1148 году собор епархии Камбре сгорел во время пожара и был отстроен заново в готическом стиле.

12 мая 1559 года епархия Камбре была возведена в ранг архиепархии-митрополии буллой Super universas Папы Павла IV. В то же время она уступила часть своей территории новой архиепархии Мехелена (ныне архиепархия Мехелена-Брюсселя) и епархии Антверпена.

Капитул собора сохранял за собой право избрания епископа до 1686 года, когда король Франции получил привилегию назначения епископа.

В 1791—1793 годах старое монументальное здание собора было осквернено сторонниками Великой Французской революции. Оно было разрушено и превращено в склад для зерна. 6 июня 1796 года здание было продано властями некоему Бланкару, торговцу из Сен-Квентена, который дорушил собор, распродавая его камни. В 1809 году буря уничтожила колокольню.

После конкордата 1801 года буллой Qui Christi Domini Папы Пия VII от 29 ноября 1801 года епархия утратила все приходы на территории Бельгии и была ограничена территорией департамента Нор во Франции. В это же время она утратила ранг архиепархии-митрополии и вошла в церковную провинцию архиепархии Парижа.

В 1804 году статус собора был присвоен церкви аббатства Сен-Сюльпис (Святого Сульпиция), уцелевшей во время революционного периода только потому, что была превращена атеистами в храм разума.

1 октября 1841 года епархии Камбре вернули статус архиепархии-митрополии.

25 октября 1913 года архиепархия Камбре уступила часть своей территории новой епархии Лилля (ныне архиепархии).

30 марта 2008 года буллой In Gallia Папы Бенедикта XVI архиепархия Камбре была введена в состав церковной провинции митрополии Лилля.

Ординарии архиепархии

Статистика 
На конец 2006 года из 1 011 862 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 916 736 человек, что соответствует 90,6 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1949 || 838.000 || 839.773 || 99,8 || 614 || 599 || 15 || 1.364 ||  || 15 || 17 || 493
|-
| 1959 || 894.500 || 919.671 || 97,3 || 710 || 674 || 36 || 1.259 ||  || 22 || 640 || 452
|-
| 1970 || ? || 1.043.486 || ? || 600 || 565 || 35 || ? ||  || 59 || 1.075 || 452
|-
| 1980 || 1.015.000 || 1.050.000 || 96,7 || 508 || 474 || 34 || 1.998 || 1 || 57 || 725 || 459
|-
| 1990 || 1.048.000 || 1.081.000 || 96,9 || 398 || 376 || 22 || 2.633 || 7 || 39 || 567 || 459
|-
| 1999 || 963.000 || 1.031.786 || 93,3 || 317 || 306 || 11 || 3.037 || 28 || 11 || 424 || 452
|-
| 2000 || 963.000 || 1.031.786 || 93,3 || 297 || 278 || 19 || 3.242 || 28 || 25 || 425 || 452
|-
| 2001 || 980.000 || 1.050.394 || 93,3 || 330 || 313 || 17 || 2.969 || 27 || 17 || 414 || 452
|-
| 2002 || 998.000 || 1.069.000 || 93,4 || 339 || 322 || 17 || 2.943 || 29 || 17 || 396 || 452
|-
| 2003 || 980.000 || 1.050.394 || 93,3 || 320 || 303 || 17 || 3.062 || 32 || 17 || 396 || 452
|-
| 2004 || 944.050 || 1.011.862 || 93,3 || 259 || 243 || 16 || 3.644 || 29 || 31 || 347 || 337
|-
| 2006 || 916.736 || 1.011.862 || 90,6 || 231 || 218 || 13 || 3.968 || 31 || 14 || 344 || 334
|}

Источники 
 Annuario pontificio за 2007 и предыдущие годы на сайте Сatholic-hierarchy.org , страница  
 Официальный сайт архиепархии Камбре 
 Границы архиепархии Камбре  на сайте gcatholic.org 
 Булла Super universas, в Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis editio, Vol. VI, pp. 559–565 
 Булла In Gallia , AAS 100 (2008), p. 213 
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae , Leipzig 1931, pp. 526–528 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , p. 160; vol. 2 , p. 115; vol. 3 , pp. 148–149; vol. 4 , p. 131; vol. 5, p. 139; vol. 6, p. 143

См. также 
Собор Нотр Дам де Грас де Камбре

Камбре